Hillsdale (en español: la colina del valle)  hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos 
 Condado de Hillsdale
 Hillsdale (Carolina del Norte)
 Hillsdale (Illinois)
 Hillsdale (Kansas)
 Hillsdale (Míchigan)
 Hillsdale (Misuri)
 Hillsdale (Nueva Jersey)
 Hillsdale (Nueva York)
 Hillsdale (Oklahoma)
 Hillsdale (Wyoming)
 Municipio de Hillsdale (condado de Hillsdale, Míchigan)